Denk steht für:

 Denk (Band), österreichische Rockband
 die türkische Aussprache der persischen Maßeinheit Dāng
 Denk (Partei), niederländische politische Partei
 Denk (Gemeinde Diersbach), Weiler in der Ortschaft Edenwiesen der Gemeinde Diersbach, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Denk ist der Familienname folgender Personen:
 André Denk (* 1967), deutscher Offizier und Kommandeur der Logistikschule der Bundeswehr
 Andreas Denk (1959–2021), deutscher Architekturhistoriker
 August Denk (1852–1926), österreichischer Politiker
 Birgit Denk (* 1971), österreichische Sängerin und Texterin
 Florian Denk (1884–1962), österreichischer Politiker
 Friedrich Denk (* 1942), deutscher Schriftsteller
 Hedwig Denk (1888–nach 1927), Kunsthandwerkerin, Textilkünstlerin sowie Grafikerin
 Helmut Denk (* 1940), österreichischer Mediziner
 Hermann Denk (1875–nach 1924), deutscher Offizier, Freikorpsführer und Militärberater
 Johannes Denk (1886–1964), deutscher Jurist und Diplomat

 Martin von Denk (1854–1935), deutscher General der Artillerie
 Paula Denk (1908–1978), deutsche Schauspielerin
 Ralph Denk (* 1973), deutscher Radsportfunktionär
 Robert Denk (1916–1953), deutscher Elektriker
 Robert Denk (Textilunternehmer), deutscher Textilunternehmer
 Roland Denk (* 1936), deutscher Sportphilologe 
 Rudolf Denk (* 1944), deutscher Germanist
 Siegfried Denk (1951–1982), österreichischer Radrennfahrer
 Ulrike Denk (* 1964), deutsche Leichtathletin
 Viktor Martin Otto Denk (1853–1918), deutscher Schriftsteller und Redakteur
 Winfried Denk (* 1957), deutscher Physiker und Neurobiologe

Siehe auch:
 Denck
 Dengg
 Tenk
 Denk mit Kultur, Sendung des ORF